

Prénom 
Alyssa est un prénom féminin.

Oeuvres 

 Alyssa, une série de bandes dessinées humoristique décrivant le quotidien d'une jeune adolescente surdouée, publiée de 2014 à 2016 ;
 Alyssa, un album d'Alyssa Milano, sorti en 1989 ;
 Alyssa et les Dauphins, un film américain réalisé par Michael D. Sellers, sorti en 2007.

Voir aussi 
 
 
 Alyssum, une fleur